Alexander McNutt ist der Name folgender Personen:

* Alexander McNutt (Offizier) (1725–1811), britischer Offizier
 Alexander McNutt (Politiker) (1802–1848), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von Mississippi